Il doppio degli Internazionali Femminili di Palermo 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Ruxandra Dragomir e Laura Garrone erano le detentrici del titolo, ma solo la Garrone ha partecipato in coppia con Sandra Cecchini.

la Cecchini e la Garrone hanno perso in semifinale contro Petra Schwarz e Katarína Studeníková.

Radka Bobková e Petra Langrová hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Petra Schwarz e Katarína Studeníková.

Teste di serie
 Karina Habšudová /  Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Silvia Farina /  Karin Kschwendt (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (semifinali)
 Radka Bobková /  Petra Langrová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 1995